Баранов Олександр Андрійович (1747—1819) — російський державний діяч, підприємець, перший Головний правитель російських поселень у Північній Америці (1790—1818). 
 Баранов Олександр Андрійович (актор) (1914—1995) — радянський актор кіно та озвучування.
 Баранов Олександр Іванович (нар. 1960) — радянський та український футболіст і тренер.
 Баранов Олександр Миколайович (1864—1935) — російський письменник, публіцист, громадський діяч.
 Баранов Олександр Миколайович (актор) (нар. 1960) — радянський і російський кіноактор і каскадер.
 Баранов Олександр Миколайович (генерал-губернатор) (1793—1821) — цивільний губернатор Таврійської губернії (28.12.1819 – 25.04.1821), камергер, дійсний статський радник. петербурзький знайомий Пушкіна.
 Баранов Олександр Миколайович (режисер) (нар. 1955) — радянський і російський кінорежисер, сценарист, продюсер.
 Баранов Олександр Олександрович (1926—2008) — радянський ы країнський вчений-металознавець. Доктор технічних наук (1965), професор. Член АН вищої школи України (1996).
 Баранов Олександр Олексійович (1928—2003) — радянський партійний і державний діяч, професор.